Séminaire de Strasbourg peut désigner :
 le Grand Séminaire de Strasbourg (catholique)
 le Séminaire protestant de Strasbourg